

Geografia
Francia
 Condé – comune nel dipartimento dell'Indre
 Condé-en-Brie – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Condé-Folie – comune nel dipartimento della Somme
 Condé-Northen – comune nel dipartimento della Mosella
 Condé-Sainte-Libiaire – comune nel dipartimento Seine-et-Marne
 Condé-sur-Aisne – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Condé-sur-l'Escaut – comune nel dipartimento del Nord
 Condé-sur-Huisne – comune nel dipartimento dell'Orne
 Condé-sur-Ifs – comune nel dipartimento del Calvados
 Condé-sur-Iton – comune nel dipartimento dell'Eure
 Condé-sur-Marne – comune nel dipartimento della Marna
 Condé-sur-Noireau – comune nel dipartimento del Calvados
 Condé-sur-Risle – comune nel dipartimento dell'Eure
 Condé-sur-Sarthe – comune nel dipartimento dell'Orne
 Condé-sur-Seulles – comune nel dipartimento del Calvados
 Condé-sur-Suippe – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Condé-sur-Vesgre – comune nel dipartimento dell'Yvelines
 Condé-sur-Vire – comune nel dipartimento della Manche
 Condé – antico comune del dipartimento della Cher, assorbito nel 1844 da La Celle-Condé, Lignières e Montlouis

Persone 
 Alpha Condé (1938) – politico guineano
 Ibrahima Condé (1998) – calciatore guineano
 Maryse Condé (1937) – scrittrice francese
 Sékou Condé (1993) – calciatore guineano

Altro 
 Borbone-Condé – casato nobiliare francese, ramo dei Borbone
 Condé – diamante famoso di colore rosa, appartenuto al condottiero Luigi II di Borbone-Condé
 Condé Nast Publications – casa editrice statunitense
 Condé Nast Building – vecchio nome del 4 Times Square, grattacielo di New York